Marie-Louis de Vaujuas-Langan est un homme politique français né le  à Laval (Mayenne) et décédé le  à Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne).

Propriétaire terrien, maire de Bourgneuf-la-Forêt, il est député de la Mayenne de 1849 à 1851, siégeant à droite avec les monarchistes. Conseiller général du canton de Loiron, il est président du conseil général de la Mayenne.

Sources
 

Naissance en janvier 1806
Naissance à Laval (Mayenne)
Décès en mai 1864
Décès dans la Mayenne
Maire de la Mayenne
Président du conseil général de la Mayenne
Député de la Mayenne
Député de la Deuxième République française
Décès à 58 ans